Немич:

 Немич — река в России.
 Немич, Александра и Екатерина (род. 1995) — казахстанские синхронистки.